Eminhamsterrat
 Gambiahamsterrat